Der Kanton Garlin ist ein ehemaliger, bis 2015 bestehender französischer Kanton im Arrondissement Pau im Département Pyrénées-Atlantiques in der Region Aquitanien; sein Hauptort war Garlin. Vertreter im Generalrat des Départements war ab 2001, wiedergewählt 2008, Charles Pélanne.

Geografie 
Der Kanton war 139,47 km² groß und hatte im Jahr 2006 3.539 Einwohner.

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 19 Gemeinden:

Bevölkerungsentwicklung

Weblinks 

Garlin
Aufgelöst 2015